Georg Hartmann può riferirsi alle seguenti persone:
 Georg Hartmann (1489–1564) - matematico tedesco
 Georg Hartmann (1862–1936) - cantante tedesco
 Georg Hartmann (1865–1946) - scienziato tedesco
 Georg Hartmann (1870–1954) - imprenditore tedesco
 Georg Hartmann (1873–1932) - politico svizzero della FDP
 Georg Hartmann (1875–1955) - politico tedesco del DNVP
 Georg Hartmann (1887–1954) - musicista tedesco
 Georg Hartmann (1891–1972) - intendente e regista d'opera
 Georg Hartmann (1895–1964) - politico austriaco del ÖVP
 Georg Hartmann (1909–1952) - ministro tedesco del NSDAP
 Georg Hartmann (* 1926) - attore tedesco
 Georg Leonhard Hartmann (1764–1828) - artista svizzero